Sezon Młodzieżowej Hokejowej Ligi 2012/2013 – czwarty sezon juniorskich rozgrywek MHL.

Uczestnicy 
W rozgrywkach wzięło udział 33 zespoły z sześciu państw: Rosji, Łotwy, Białorusi, Kazachstanu, Czech oraz Węgier. Przed sezonem ligę opuścił zespół Tatranskí Vlci ze Słowacji (w związku z przenosinami nadrzędnego klubu HC Lev Poprad do Czech i powołaniu zespołu HC Lev Praga, juniorska ekipa została równolegle przeniesiona do tego kraju i utworzona Energie Karlowe Wary). Ponadto rozgrywek przyjęto nowe drużyny: Patriot Budapeszt z Węgier, jako beniaminki występowały drużyny Oktan Perm oraz Kristałł Bierdsk (zeszłoroczni finaliści sezonu MHL-B). Do rozgrywek (także MHL-B) przyjęto nowe drużyny: Energie Karlowe Wary z Czech, Platina Tyraspol z Mołdawii, Patriot Budapeszt z Węgier i HK Metalurgs Lipawa z Łotwy oraz rosyjskie zespoły Mietałłurg Sierow, Nieftianik Almietjewsk, TCHK Twer i Nabierieżnyje Czełny. Ze składu ubyła Ładja Togliatti, przeniesiona do MHL-B.

W strukturze podziału zachowano dotychczasowy układ dwóch konferencji, aczkolwiek zlikwidowano ich wewnętrzny podział na dywizje. W Konferencji Zachód skupiono 17 drużyn, a w Konferencji Wschód zgromadzono 16 drużyn.

Sezon zasadniczy 
Rozgrywki rozpoczęły się meczem o Puchar Otwarcia w którym uczestniczyły drużyny finaliści Pucharu Charłamowa, czyli Omskije Jastrieby oraz Krasnaja Armija Moskwa. Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny ze Wschodu 2:1.

 Legenda

W sezonie zasadniczym każda drużyna z Konferencji Zachód rozegrała 64 mecze, a każdy zespół z Konferencji Wschód zagrał 60 meczów. W Konferencji Zachód pierwsze miejsce zajęły Atłanty Mytiszczi (135 pkt.), a w Konferencji Wschód triumfowały Omskije Jastrieby (151 pkt.). Drużyny które uczestniczyły w Pucharze Otwarcia miały doliczony jeden mecz więcej, w związku z czym Omskije Jastrieby zagrały 61 spotkań, a Krasnaja Armija rozegrała 65 spotkań.

Faza play-off 
Do fazy play-off awansowało po osiem pierwszych drużyn z obu konferencji. Po zakończeniu sezonu zasadniczego 16 zespołów zapewniło sobie start w fazie play-off. Drużyna Omskije Jastrieby uzyskała najlepszy wynik punktowy z wszystkich zespołów w lidze, zdobywając 151 punktów w 61 spotkaniach. Tym samym zespół ten został najwyżej rozstawioną drużyną w Konferencji Wschodniej. W Konferencji Zachodniej najwyżej rozstawioną drużyną została drużyna Atłanty Mytiszczi. Pary ćwierćfinałowe konferencji ustalone zostały według pozycji na liście punktowej w konferencjach - w myśl zasady 1-8, 2-7, 3-6 i 4-5.

Po zakończeniu sezonu zasadniczego nastąpiła faza play-off przebiegająca w systemie „pucharowym” o mistrzostwo obu konferencji, a finalnie o zwycięstwo w całych rozgrywkach MHL. Rywalizacja w konferencjach była toczona w czterech rundach (ćwierćfinały, półfinały i finały konferencji). Drużyny, który zajęły w konferencjach wyższe miejsce w sezonie zasadniczym (1-4), miały przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji. Przy tym zwycięzca sezonu zasadniczego (w tym wypadku Omskije Jastrieby) mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem siódmego meczu. Trzy pierwsze rundy rozgrywane były w formule do trzech zwycięstw w/g schematu: 2-2-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1 i 2 oraz ewentualnie 5 i 7), natomiast finał rozgrywek był toczony do czterech wygranych meczów. Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz trzeci, czwarty i ewentualnie szósty.

W etapach fazy play-off rywalizacja toczyła się klasycznie w konferencjach, jednak w półfinale całych rozgrywek zostały ze sobą zestawione naprzemiennie zespoły z przeciwnych konferencji.

W razie braku rozstrzygnięcia po regulaminowych 60 minutach meczu, zarządzana była dziesięciominutowa dogrywka. Brak rozstrzygnięcia w dogrywce skutkował zarządzeniem rzutów karnych. 

W finale Omskije Jastrieby pokonały MHK Spartak Moskwa w meczach 4:3, zdobywając Puchar Charłamowa. O mistrzostwie MHL w sezonie 2012/2013 zadecydował siódmy mecz finałów 30 kwietnia 2013 między Omskije Jastrieby a MHK Spartak Moskwa. Przesądzającego gola zdobył w dogrywce (czas 63:11) zawodnik z Omska, Kiriłł Rasskazow. Rywalizacji o trzecie miejsce nie rozgrywano.

Nagrody i wyróżnienia

Zawodnicy miesięcy 
W trakcie sezonu przyznawano nagrody indywidualne w trzech kategoriach odnośnie do pozycji zawodników (bramkarz, obrońca, napastnik) za czas poszczególnych miesięcy.

Nagrody indywidualne 
Po sezonie przyznano nagrody indywidualne, które otrzymali:
 Nagroda imienia Borisa Majorowa dla najlepszego strzelca: Aleksandr Barabanow (SKA-1946 Sankt Petersburg)
 Nagroda imienia Borisa Michajłowa dla najskuteczniejszego zawodnika: Dmitrij Michajłow (Stalnyje Lisy Magnitogorsk)
 Nagroda imienia Wiaczesława Fietisowa dla najlepszego obrońcy: Dmitrij Stułow (Stalnyje Lisy Magnitogorsk)
 Nagroda imienia Witalija Dawydowa dla najwartościowszego zawodnika w play-off: Artiom Woronin (MHK Spartak Moskwa)
 Nagroda imienia Władisława Trietjaka dla najlepszego bramkarza: Wasilij Diemczenko (Biełyje Miedwiedi Czelabińsk)
 Nagroda imienia Władimira Jurzinowa dla najlepszego trenera: Jewgienij Kornouchow (Omskije Jastrieby)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona MHL
 Terminarz ligi na sezon 2012/2013

Mołodiożnaja Chokkiejnaja Liga
2012 w hokeju na lodzie
2013 w hokeju na lodzie
2012 w Rosji
2013 w Rosji